Jeremy Sochan (ur. 2003), polski koszykarz
 Stanisław Sochan (ur. 1910), poseł na Sejm PRL V i VI kadencji